Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Guillermo Cañas 7-5, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)
 Ramón Delgado (semifinali)
 André Sá (Campione)
 Michael Sell (quarti di finale)

 Gabriel Silberstein (primo turno)
 Guillermo Cañas (finale)
 Sebastián Prieto (primo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1998